Martelarenplein (Tripoli) (Onafhankelijkheidsplein) te Tripoli
 Majdan Nezalezjnosti (Onafhankelijkheidsplein) te Kiev
 Onafhankelijkheidsplein (Gerona)
 Onafhankelijkheidsplein (Minsk)
 Onafhankelijkheidsplein (Paramaribo), voormalig Gouvernementsplein in Paramaribo
 Onafhankelijkheidsplein (San Miguel de Tucumán)
 Onafhankelijkheidsplein (Tunis)
 Plaza de la Independencia (Onafhankelijkheidsplein) te Concepción
 Plein 1813, het onafhankelijkheidsplein in Den Haag